Osouf est un nom de famille d'origine normande, porté notamment par :

 Valérie Osouf, née en 1972, réalisatrice française ;
 Jean Osouf, 1898-1996, sculpteur français ;
 Pierre-Marie Osouf, 1829-1906, missionnaire français des missions étrangères de Paris, premier archevêque de Tokyo.

Voir aussi 
Osouf (patronyme)

Patronyme normand